Kovačevci est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Kovačevci, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Kovačevci, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Slovénie
Kovačevci, un village situé dans la commune de Grad.